Бух () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Форарльберг.

Входит в состав округа Брегенц. . Официальный код — 80208.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Мартин (GLB) по результатам выборов 2005 года. Совет представителей коммуны () состоит из 12 мест.
 АПС занимает 1 место.
 местный список: 11 мест

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Общины Форарльберга